Husab steht für:

 Husabberge, ein Gebirge in Namibia
 Husab-Eidechse (Pedioplanis husabensis), in Namibia
 Husab (Fluss), ein Rivier in Namibia
 Husab-Höhle, ein Höhlensystem in Namibia
 Tagebau Husab, ein Bergwerk in Namibia